Forbidden е осемнадесети студиен албум на хевиметъл групата Black Sabbath, който е издаден на 8 юни 1995 г. от I.R.S. Records. В групата се завръщат Нийл Мъри и Кози Пауъл. Последен албум с вокалиста Тони Мартин и последен до 2013 г., когато за 13 се завръщат Гийзър Бътлър и Ози Озбърн. Албумът продава 21 000 бройки в първата си седмица, а към 2013 г. 191 000 в САЩ. В музикално отношение албума е традиционен хевиметъл и пауър метъл, с влияния от блуса.

Състав 
 Тони Мартин – вокали
 Тони Айоми – китара
 Кози Пауъл – барабани
 Нийл Мъри – бас
 Джеф Николс – клавиши

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Албуми на Блек Сабат
Музикални албуми от 1995 година